— японская теннисистка.
 Победительница 7 турниров ITF (4 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Айко — одна из двух детей в семье: её старшую сестру зовут Соко.

Японка в теннисе с пяти лет; любимые покрытия — хард и трава.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 

 Официальный сайт  

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 28 декабря
Родившиеся в Осаке
Теннисисты Японии